Krarup er en dansk Præste- og landmandslægt, der hidtil er ført tilbage til forpagter, senere ejer af Vormarksgård Hans Thomsen Lange (ca. 1665-1699), hvis børn i ægteskab med Inger Hansdatter Krarup (død 1730) optog moderens slægtsnavn. Inger Hansdatter Krarup var datter af en Hans Larsen Krarup, Gårdmand i Gårde, Tistrup Sogn, der ligesom sin broder, kornskriver på Proviantgården og ejer af Vindum Overgård Christen Larsen Krarup (1628-1711) havde taget navn efter fødebyen Krarup i Tistrup Sogn.

Christian Krarups forbindelse til slægten 
Som en af Hans Thomsen Langes børn nævnes fejlagtigt, som påvist af Lise Lund, ejeren af Dejbjerglund Christian Krarup (1699-1769). Christians børn betegnes dog som "fætre" til Christina Sørensdatter Moth (1698-1773), en datter af Inger Hansdatter Krarups søster Stewart Hansdatter Krarup og Søren Poulsen Moth i Odense. Der findes derfor en mulighed for, at Christian Krarup til Dejbjerglund kan være en sent født søn af Hans Larsen Krarup, eller evt.søn af Inger og Stewart Hansdatter Krarups søster, Ellen Hansdatter Krarup (død 1736), gift med gårdmand i Ølgod Sogn Christen Mortensen (død 1727).

Simplificeret stamtræ

Øvrige personer med efternavnet 
Afdøde personer
 Johanne Krarup-Hansen (1870 - 1958)
 Agner Krarup Erlang (1878 - 1929)
 Aage Krarup Nielsen (1891 - 1972)
 Hans Krarup Andreasen (1913 - 1945)

Nulevende personer
 Steen Krarup (f. 1943)
 Steen Krarup Jensen (f. 1950)
 Lars Krarup (musiker) (f. 1960)
 Thomas Krarup (f. 1975)
 Jacob Krarup (f. 1982)

noter

Kilder 
 Albert Fabritius, "Krarup", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 Christian Krarup: Stamtavle over Efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund, 5. udgave, 1933.
 Meddelelser om Familien Krarup, 1915-33, s. 6-69.
 Lise Lund i "Personalhistorisk Tidsskrift" 2007:1, s. 89-104: "Var Hans Thomesen og Inger Hansdatter Krarup forældre til Christian Krarup?.
 Ole Bech Knudsen i "Slægten" nr. 43, januar 2011: "Krarup-slægtens rige arveonkel, Christen Lauridsen Krarup (ca. 1628-1711) til Vindum Overgård", s. 53-60. 

 
Slægter fra Danmark